Edgewood Terrace ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Edgewood Terrace (District of Columbia), im District of Columbia
 Edgewood Terrace (Georgia), im Muscogee County
 Edgewood Terrace (North Carolina), im Moore County
 Edgewood Terrace (Ohio), im Coshocton County

Siehe auch:
 Edgewood